Steinitz (Salzwedel), plaats in de Duitse Altmarkkreis Salzwedel

Personen:
 Ernst Steinitz (1871-1928), Duits wiskundige 
 Paul Steinitz (1909-1988), Engels organist en dirigent
 Wilhelm Steinitz (1836-1900), Oostenrijks-Amerikaans schaker
 Wolfgang Steinitz (1905-1967), (Oost-)Duits finoegrist en folklorist
 Yuval Steinitz (1958), Israëlisch politicus